Nikołaj Zimin – radziecki polityk i funkcjonariusz służb specjalnych (1895–1938)
 Nikołaj Zimin – rosyjski kompozytor pochodzenia czuwaskiego (1942–2021)